Уи́льям Чиллингворт (; 12 октября 1602, Оксфорд — 13 января 1644, Чичестер) — английский теолог.

Биография 
Родился в 1602 г. в семье торговца тканями. Его крестным отцом был Уильям Лод — архиепископ кентерберийский. В 1618 г. преподавал в Тринити-Колледже. Вступил в религиозные дебаты с иезуитом Джоном Перси, который уговорил Чиллингворта поступить в иезуитский колледж в Дуэ в 1630 г.
Отказался подписывать 39 статей англиканского вероисповедания.
Во время первой гражданской войны в Англии (1642—1646) участвовал в осаде Глостера и был захвачен парламентскими войсками. Был доставлен в Чичестер, где в скором времени скончался.

Вместе с Р. Кедвортом и знаменитым проповедником Тиллотсоном стоял во главе английской религиозной партии латитудинариев.

Труды 
Главный труд Чиллингворта «Религия протестантов» (1637 год) посвящён спору между  и . В этом труде Чиллингворт, в противовес позиции Католической церкви, настаивает на авторитете Библии и на праве любого человека свободно её истолковывать. Автор знаменитой формулы «религия протестантов — это Библия, только Библия и ничего кроме Библии» (). Также ему приписывается вопрос "Сколько ангелов может танцевать на булавочной головке?", приведённый им в «Религии протестантов» как пример бессмысленности схоластических споров.

 Additional Discourses (1687)
 The Religion of Protestants: a safe way to salvation (1637)

Ссылки 
 The Religion of Protestants на books.google.ru
 Chillingworth, William // Dictionary of National Biography на en.wikisource.org

Богословы XVII века
Протестантские богословы